Odernheim am Glan – comune del circondario di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)
 Gau-Odernheim – comune del circondario rurale di Alzey-Worms (Renania-Palatinato)